Михаи́л Никола́евич Скало́н (19 апреля 1874 — 23 февраля 1940) — русский генерал-лейтенант, герой русско-японской войны, участник Белого движения и Бредовского похода.

Биография 
Православный. Из дворян. Сын генерала от кавалерии Николая Антоновича Скалона, племянник генерала от кавалерии Дмитрия Антоновича Скалона.

Окончил Пажеский корпус (1894), был выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк.

Чины: поручик (1898), флигель-адъютант (1905), штабс-ротмистр (1906), ротмистр (1908), полковник (1912), генерал-майор (1914), генерал-лейтенант (1920).

В 1901 году вышел в запас. С началом русско-японской войны вернулся на службу. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

В Первую мировую войну командовал 36-м Орловским пехотным полком (1914—1915), лейб-гвардии 4-м стрелковым полком (1915—1917) и 33-й пехотной дивизией (1917—1918).

Участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. Командовал отрядом войск Новороссии генерал-лейтенанта Шиллинга (1919—1920) и сводной гвардейской пехотной дивизии группы войск генерал-лейтенанта Бредова. Участвовал в Бредовском походе. В Польше был интернирован, в июле вернулся в Крым. Барон Врангель назначил Скалона командиром 3-го армейского корпуса Русской армии (август-октябрь 1920 года). Во время Крымской эвакуации исполнял обязанности губернатора Таврии.

В 1920 году эмигрировал в Болгарию, в 1925 году переехал в Чехословакию. Состоял на службе у князя Шварценберга.

Умер в 1940 году в Противине (по другим данным — в Праге).

Предки

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с мечами и бантом (1904);
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1904);
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904);
 Золотое оружие «За храбрость» (ВП 15.03.1906);
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 25.02.1907).

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на Хроносе
 

Михаил Николаевич
Выпускники Пажеского корпуса
Лейб-гусары
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Участники Бредовского похода
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Руководители Крымской эвакуации